Аблаево — название населённых пунктов в России:

 Аблаево — село в Туймазинском районе  Башкортостана.
 Аблаево — село в Чекмагушевском районе  Башкортостана.

См. также 
 Аблаев